
Termin -{NPS}- ima više značenja.

 Neuropeptid S, protein
 Negativna povratna sprega, sprega koja dovodi deo izlazne veličine na ulaz